Antti Hyvärinen – saltatore con gli sci finlandese
 Eero Hyvärinen – ginnasta finlandese
 Mikko Hyvärinen – ginnasta finlandese
 Perttu Hyvärinen – fondista finlandese